Рамзи Ниджем (; род. 1 апреля 1988, Конкорд) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, финалист 13 бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Рамзи Ниджем родился 1 апреля 1988 года в городе Конкорд, Калифорния, имеет палестинские корни. Детство провёл в Милл-Крике в штате Вашингтон, в период 2002—2006 годов учился в местной старшей школе — состоял в школьных командах по футболу, кросс-кантри и борьбе. На выпускном курсе являлся капитаном борцовской команды, одержал 27 побед и потерпел 5 поражений, был признан лучшим борцом года. По окончании школы поступил в Университет долины Юты, где так же занимался борьбой, выступал в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта.

В 2008 году решил стать бойцом и приступил к тренировкам в академии MMA «Ривен».

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в апреле 2008 года, заставил своего соперника сдаться в первом же раунде с помощью удушающего приёма сзади. Во втором поединке сам потерпел поражение сдачей, попавшись на рычаг локтя. Дрался в различных небольших американских промоушенах преимущественно на территории штата Юта, в таких как Throwdown Showdown, Xtreme Combat, Showdown Fights.

The Ultimate Fighter 
Имея в послужном списке четыре победы и только одно поражение, Ниджем привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2011 году стал участником тринадцатого сезона её популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. Благополучно преодолел отборочный раунд и под четвёртым номером был выбран в команду тренера Жуниора дус Сантуса.

На пути к финалу прошёл всех своих соперников по турнирной сетке, в том числе взял верх над Клэем Харвисоном и Крисом Коупом на стадиях четвертьфиналов и полуфиналов соответственно. В решающем финальном поединке встретился с Тони Фергюсоном и проиграл ему нокаутом в первом же раунде.

Ultimate Fighting Championship 
Благодаря успешному выступлению в TUF Ниджем продолжил сотрудничество с UFC, одержав в октагоне победу над такими соперниками как Денни Даунс, Си Джей Кит и Джо Проктор.

Однако 2013 год оказался для него неудачным, последовали поражения от Майлза Джури и Джеймса Вика.

В 2014 году победил по очкам Джастина Эдвардса и закончил техническим нокаутом бой с Бенеилом Дариюшом, получив награду за лучшее выступление вечера. Далее техническим нокаутом во втором раунде его победил бразилец Карлус Диегу Феррейра, и оба бойца получили бонус за лучший бой вечера.

Последний раз Ниджем дрался в клетке UFC в июле 2015 года — по итогам трёх раундов раздельным судейским решением уступил Эндрю Холбруку и вскоре покинул организацию.

World Series of Fighting 
Известно, что в августе 2016 года Ниджем подписал долгосрочный контракт с другой крупной бойцовской организацией World Series of Fighting.

The Ultimate Fighter: Redemption 
В феврале 2017 года появилась информация, что Рамзи Ниджем примет участие в 25 сезоне шоу The Ultimate Fighter: Redemption. Под третьим общим номером он был выбран в команду тренера Ти Джея Диллашоу и техническим нокаутом выиграл у своего оппонета на предварительном этапе. Тем не менее, в четвертьфинале встретился с Джеймсом Краузе и проиграл ему единогласным решением.

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|11-9
|Бен Сондерс
|Единогласное решение
|XMMA
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Гринвилл, Южная Каролина, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-8
|Нейтан Шульте
|Сдача (удушение)
|PFL 8
|
|align=center| 1
|align=center| 0:52
|Лас-Вегас, США
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-7
|Юки Кавана
|Единогласное решение
| PFL 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Лонг-Бич, США
| 
|-
| Поражение
| align=center|10-7
| Брайан Фостер
| TKO (удары)
| PFL 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:32
| Чикаго, США
|
|-
| Поражение
|align=center|10-6
|Эндрю Холбрук
| Раздельное решение
|UFC on Fox: Dillashaw vs. Barão 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чикаго, США
|
|-
|Поражение
|align=center|10-5
|Карлус Диегу Феррейра
|TKO (удары руками)
| UFC 177
| 
| align=center|2
| align=center|1:53
| Сакраменто, США
| 
|-
|Победа
|align=center|10-4
|Бенеил Дариюш
|TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: Nogueira vs. Nelson
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:20
| Абу-Даби, ОАЭ
| 
|
|-
|Победа
|align=center|9-4
|Джастин Эдвардс
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Philippou
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Далут, США
|
|-
|Поражение
|align=center|8-4
|Джеймс Вик
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen
|
|align=center|1
|align=center|0:58
|Бостон, США
|
|-
|Поражение
|align=center|8-3
|Майлз Джури
|KO (удар рукой)
|UFC on Fox: Henderson vs. Melendez
|
|align=center|2
|align=center|1:02
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
|Джо Проктор
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Henderson vs. Diaz
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сиэтл, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
|Си Джей Кит
|TKO (удары руками)
|UFC on FX: Maynard vs. Guida
|
|align=center|1
|align=center|2:29
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
|Денни Даунс
|Единогласное решение
|UFC 137
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|5-2
|Тони Фергюсон
|KO (удар рукой)
|The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos Finale
|
|align=center|1
|align=center|3:54
|Лас-Вегас, США
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Крис Коуп
|TKO (удары руками)
|The Ultimate Fighter 13: semifinals.
|
|align=center|2
|align=center|1:49
|Лас-Вегас,Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Клэй Харвисон
|Сдача (удушение сзади)
|The Ultimate Fighter 13: quarterfinals, day 1.
|
|align=center|1
|align=center|0:56
|Лас-Вегас,Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Чарли Рейдер
|Сдача (удушение сзади)
|The Ultimate Fighter 13: opening round, day 4.
|
|align=center|2
|align=center|2:30
|Лас-Вегас,Невада, США
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Скотт Кейси
|Сдача (удушение сзади)
|Showdown Fights: Respect
|
|align=center|1
|align=center|2:48
|Орем, США
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Эрик Уреск
|TKO (удары руками)
|Showdown Fights: Burkman vs. Paul
|
|align=center|2
|align=center|4:02
|Орем, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Логан Хенкок
|Единогласное решение
|Throwdown Showdown 5: Homecoming
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Орем, США
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
|Гордон Белл
|Сдача (рычаг локтя)
|Xtreme Combat
|
|align=center|1
|align=center|0:21
|Ричфилд, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Райан Миллер
|Сдача (удушение сзади)
|Throwdown Showdown 1
|
|align=center|1
|align=center|2:15
|Орем, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США